Metteniusaceae – rodzina z monotypowego rzędu Metteniusales. Obejmuje 11 rodzajów z 49 gatunkami. Rośliny te występują w tropikach – w Ameryce Środkowej, w północnej i środkowej części Ameryki Południowej, Afryce środkowej i południowo-wschodniej, na południowych krańcach Półwyspu Indyjskiego i wyspie Cejlon, w południowo-wschodniej Azji, północnej Australii i Oceanii.

Morfologia 
Zimozielone drzewa o liściach ułożonych skrętolegle, czasem dwurzędowych. Blaszka całobrzega, z wyjątkiem Calatola, gdzie jest ząbkowana. Kwiaty zebrane w kwiatostany wiechowate lub wierzchotkowate. Zalążnia z 5 owocolistków z pojedynczymi zalążkami w komorach lub jednokomorowa z pojedynczym zalążkiem. Znamię drobne na szczycie bardzo krótkiej lub długiej szyjki słupka. Owoc zwykle asymetryczny.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Pozycja i przynależność rodzajów do tej rodziny ulegała istotnym zmianom. W dawniejszych ujęciach rodzina była zwykle przedstawiana jako takson monotypowy tylko z rodzajem Metteniusa. Dopiero w systemie APG IV z 2016 włączono do niej szereg rodzajów zaliczanych wcześniej głównie do rodziny Icacinaceae, ale także Pennantiaceae, Cardiopteridaceae i Stemonuraceae.

W obrębie rodziny klad bazalny tworzą rodzaje Calatola i Platea. Pozostałe rodzaje tworzą dwie grupy siostrzane Apodytes i Emmotum. W pierwszej rodzaj Apodytes jest siostrzany względem kladu obejmującego Raphiostylis i Dendrobangia. W drugiej grupie klad siostrzany względem pozostałych rodzajów (w tym Metteniusa) tworzą Emmotum i Poraqueiba.

 Wykaz rodzajów
 Apodytes Arnott
 Calatola Standley
 Dendrobangia Rusby
 Emmotum Hamilton
 Metteniusa Karsten
 Oecopetalum Greenman & C. H. Thompson
 Ottoschulzia Urban
 Pittosporopsis Craib
 Platea Blume
 Poraqueiba Aublet
 Rhaphiostylis Bentham

Przypisy 

Metteniusales